Jimmy Congo (28 de febrero de 1998) es un futbolista colombiano, juega como centrocampista y su equipo actual es el Deportivo Cali de la Primera División de Colombia.

Trayectoria

inicios

Se inició en una escuela de fútbol de la ciudad de Cali de nombre Atlético Manchester después de un tiempo logra pasar alas categorías inferiores del Deportivo Cali.

Deportivo Cali 
Es un jugador formado en las categorías inferiores del Deportivo Cali en dónde logra ser promovido al plantel profesional  en el año 2019 y posteriormente debutar el 24 de abril del 2019 en dónde no tuvo suficientes oportunidades de juego por el entonces director técnico Lucas Pusineri.

2020 
Para el año 2020 tras la destitución del técnico Lucas Pusineri y la llegada de Alfredo Arias sin embargo, tampoco se pudo consolidar en el equipo titular

Bogotá FC 
Para el torneo finalización del 2020 es cedido al Bogotá FC hasta enero del 2022, disputa 10 partidos del torneo betplay de la categoría Primera B en esta institución solo marca 3 goles.

Deportivo Cali 
Al término de su cesión para enero del 2022 regresa al Deportivo Cali , hasta el momento ha sido ido pieza clave junto con su compañero de equipo Enrique Camargo en el mediocampo. Y para los proyectos de los directores técnicos Rafael Dudamel, Mayer Candelo , Jorge Luis Pinto. El 3 de marzo del 2023 se oficializa la renovación de contrato de yimmi hasta junio del 2024.

Palmarés

Torneo Nacionales 
{|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; bord

Torneos Locales

Enlaces externos 
 Ficha en Deportivo Cali
 Ficha en soccerway

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Bogotá Fútbol Club